Samokhodnaya Ustanovka (em russo: самоходная установка - unidade automotora), abreviado como SU, é a designação para os caça-tanques (destruidores de tanques) soviéticos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial.

Após a guerra, juntamente com os destruidores de tanques alemães, Sturmgeschützs e Jagdpanzers, o termo Samokhodnaya Ustanovka foi reclassificado como canhão autopropulsado e canhão de assalto.

Para os veículos antiaéreos, era utilizado o termo "ZSU" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka).

Caça-tanques 

 SU-8
 SU-14
 SU-26
 SU-76
 SU-85
 SU-100
 SU-122
 SU-152

Anti-aéreas 

 ZSU
 ASU-57
 ASU-85

Artilharia de assalto
Artilharia autopropulsada com lagartas
Artilharia autopropulsada da União Soviética
Artilharia autopropulsada da Segunda Guerra Mundial
Veículos blindados de combate antitanque da Segunda Guerra Mundial
Veículos de combate antitanque